

Sigle 
 Extreme Warfare Revenge – videogioco manageriale

Codici 
 EWR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Newark-Liberty, Newark (New Jersey), Stati Uniti d'America